De Bundesliga 2006/07 was de 96ste editie van de strijd om Oostenrijks nationaal voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling.

Het seizoen ging van start op 18 juli 2006 en eindigde op 20 mei 2007. Red Bull Salzburg eindigde op de eerste plaats in de eindklassering; Grazer AK degradeerde naar de tweede divisie van het Oostenrijks competitiesysteem.

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2006/07 uitkwamen in de Bundesliga.

Red Bull Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Giovanni Trapattoni voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2006/07

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07